Рудольф Крупичка (; , Старкоч-у-Часлава — , ) — чешский поэт и драматург.

Вскоре после рождения с семьей переехал в Кутна-Гору, где его семья владела уксусным заводом. Там же в 1895 году окончил школу, в 1898 году окончил торговую академию в Праге. После учёбы стал работать на семейном предприятии. С 1910 по 1914 год ездил в Берлин в качестве торгового представителя своей фирмы. С 1915 по 1916 проходил службу в армии. После армии остался на уксусном заводе, где проработал до его национализации.

Поэмы 
 Zlatá kotva, 1918
 Práh srdce, 1920
 První láska, 1922
 Láska za lásku, 1927
 Skřivánčí píseň, 1940
 Maminka, 1948

Драмы 
 Velký stil, журнал Moderní revue, 1915
 Vršovci, Прага, журнал Moderní revue, 1919 
 Nový Majestát

Драматурги Чехии
Поэты Чехии
Чешские поэты